

Informatica 

Closure –  Chiusura, tecnica di programmazione informatica

Musica 
 Closure – gruppo musicale canadese
 Closure – VHS dei Nine Inch Nails del 1997
 Closure: Live – album dei Theatre of Tragedy del 2001
 Closure – album dei Closure del 2003
 Closure – singolo dei Chevelle del 2003, dall'album Wonder What's Next
 Closure – EP degli Everclear del 2004
 Closure – traccia dell'album Always di Gabrielle del 2007

Televisione 
 Non senza rivederti (Closure) – episodio della prima stagione di Tru Calling
 L'esistenza del tempo II (Closure) – episodio della settima stagione di X-Files

Altri progetti